Il termine Talk Radio può riferirsi a vari argomenti:

In campo cinematografico
Talk Radio, film di Oliver Stone con Eric Bogosian, basata sulla vita del conduttore radiofonico Alan Berg.

In campo teatrale
Talk Radio, opera teatrale di Eric Bogosian, anch'essa basata sulla vita del conduttore radiofonico Alan Berg.

In campo radiofonico
Talk radio è un formato di un programma radio dove si parla di svariati argomenti e il dialogo si svolge tra il conduttore ed il pubblico.

In campo televisivo
Talk Radio – Programma andato in onda su Italia 1